Molnár Tibor (1921–1982) Kossuth-díjas színész
 Molnár Tibor (1911) romániai magyar újságíró, szerkesztő, műfordító
 Molnár Tibor (1925–1975) újságíró, szerkesztő
 Molnár Tibor (1937) ejtőernyős, testnevelő
 Molnár Tibor (1943–2006) labdarúgó (Csepel)
 Molnár Tibor (1952) labdarúgó (Dallas Tornado, San Jose Earthquakes)
 Molnár Tibor (1959) ökölvívó edző
 Molnár Tibor (1962) jogász, országgyűlési képviselő
 Molnár Tibor (1962) ökölvívó
 Molnár Tibor (1991) labdarúgó (Győri ETO)
 Molnár Tibor (1993) labdarúgó (Puskás Akadémia)